French est le mot anglais qui signifie français.

Personnalités 

Classement par ordre alphabétique :
 Arthur French (5e baron de Freyne) (1879-1915), aristocrate britannique mort à la Première Guerre mondiale ;
 Charles Daniel French (1884-1954), homme politique canadien ;
 Charles K. French (1860-1952), acteur américain ;
 Daniel Chester French (1850-1931), sculpteur américain ;
 David French (1969-), dramaturge canadien ;
 Dawn French (née en 1957), comédienne britannique ;
 Elizabeth French (1931-2021), archéologue britannique ;
 Emma Lee French (1836-1897), Britannique établi dans le vieil Ouest américain ;
 Evangeline French (1869-1960) et Francesca French (1871-1960), missionnaires et exploratrices britanniques ;
 George B. French (1883-1961), acteur américain ;
 George French Angas (1822-1886), illustrateur et un naturaliste britannique ;
 Harold French (1897-1997), réalisateur et acteur britannique ;
 James French (1992-), pilote automobile américain ;
 Jared French (1905–1988), peintre américain ;
 
 John French Segall dit Jay Jay French, guitariste de Glam rock connu principalement pour sa participation à Twisted Sister dont il est l'un des membres fondateurs ;
 John French (1852-1925), commandant du corps expéditionnaire anglais en France en 1914-1918 ;
  (Leonard John French) (1907-1966), photographe anglais des années 1950 ayant formé David Bailey ;
 Katie French (1983-2007), top-model irlandaise ;
 Leonard French (né en 1928), artiste peintre et décorateur australien ;
 Lizzie Crozier French (1851-1926), féministe américaine ;
 Lloyd French (1900-1950), réalisateur et scénariste américain ;
 Mark French (né en 1984), coureur cycliste australien ;
 Mark French (né en 1971), entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Marilyn French (1929-2009), écrivaine et militante féministe américaine ;
 Nicci French, pseudonyme conjoint de Nicci Gerrard () et de son mari Sean French (), écrivains et journalistes anglais ;
 Nicholas French (1604-1678), archevêque de Ferns, activiste et pamphlétaire irlandais ;
 Patrick French (1966-2023), écrivain et biographe anglais ;
 Phillip French (16?-1707), maire de New York de 1702 à 1703 ;
 Tana French (née en 1973), actrice et romancière italo-américaine ; 
 Tom French (né en 1983), joueur de rugby à XV ;
 Valerie French (1928-1990), actrice anglaise ;
 Victor French (1934-1989), acteur américain ;
 William Percy French (1854-1920), compositeur irlandais.

Toponymes

Divers
 La French, film français
French (anciennement French Blue), compagnie aérienne
Le French (abréviation de French Gauge) est une unité de mesure des diamètres extérieurs des cathéters et sondes, correspondant à 1/3 de mm. C'est aussi l'autre nom de l'unité "Charrière". Abréviation: Fr. (Ch. pour Charrière)
 

Patronyme anglais